A Morte e a Donzela pode referir-se a:

 A Morte e a Donzela (motivo), tema da arte renascentista
 Der Tod und das Mädchen, lied de Franz Schubert
 La muerte y la doncella, peça teatral de Ariel Dorfman, traduzida no Brasil como A Morte e a Donzela
 Death and the Maiden, filme (1994) com Sigourney Weaver e Ben Kingsley, traduzido no Brasil como A Morte e a Donzela

Desambiguações de artes